Neyer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Neyer (1870–1944), österreichischer Politiker, Landesrat und Landtagsabgeordneter in Vorarlberg
 Engelbert Neyer (1880–1957), österreichischer Politiker (CSP), Landtagsabgeordneter zum Vorarlberger Landtag
 Franz Josef Neyer (* 1961), deutscher Psychologe
 Jürgen Neyer (* 1966), deutscher Politikwissenschaftler
 Megan Neyer (* 1962), US-amerikanische Wasserspringerin
 Nico Neyer (* 1951), luxemburgischer Radrennfahrer
 Siegfried Neyer (* 1955), österreichischer Politiker, Landtagsabgeordneter in Vorarlberg

Siehe auch:
 Nayer
 Neier